Madotz és una localitat navarresa pertanyent al municipi de Larraun. Es troba a 27 km de Pamplona. La població era de 17 habitants l'any 2014, amb una densitat de població de 3,49 hab/km² i una superfície de 4,87 km².

Referències